Пуц:
 Пуц, Аня (род. 1988) — словенская легкоатлетка.
 Пуц, Динко (1879—1945) — словенский политик и юрист, жупан Любляны (1928—1935).
 Пуц, Изток (14 сентября 1966 — 20 октября 2011) — югославский, хорватский и словенский гандболист, чемпион летних Олимпийских игр в Атланте 1996.
 Пуц, Матей (род. 1982) — словенский актёр. 
 Пуц, Стоян (9 апреля 1921 — 29 апреля 2004) — словенский, ранее югославский, шахматист, гроссмейстер (1984).